Jméno a příjmení Stanislav Kocourek má více nositelů:

 Stanislav Kocourek (1921–1992) – český fotbalista, otec Stanislava
 Stanislav Kocourek (1952) – český fotbalista
 Stanislav Kocourek (sociolog) (* 1979) – český sociolog